Freight Train bezeichnet:

 amerikanisches Volkslied von Elizabeth Cotten 
 Pseudonym des Schwergewichtboxers Travis Walker
 Freight Train (Album). Jazzalbum von Paul Clarvis, Liam Noble und Cathy Jordan (2022)